Финал Кубка Испании по футболу 2014 года — 111-й финальный матч Кубка Испании, который прошел 16 апреля на стадионе «Месталья» в Валенсии. В матче принимали участие клубы «Реал Мадрид» и «Барселона». Матч стал 7-м «Эль-Класико» в рамках финалов Кубка Испании.

Путь к финалу

Матч

Ссылки 
 Marca.com
 AS.com

2014
Матчи ФК «Барселона»
События 16 апреля
Апрель 2014 года
Спортивные соревнования в Валенсии
Футбол в Европе в 2014 году
Спорт в Испании в 2014 году